Jméno a příjmení Jan Kellner má více nositelů:

 Jan Kellner (1989) – český básník
 Jan Kellner (opat) – opat kláštera v Plasích v 15. století
 Jan Kellner (politik) – český a československý politik, poslanec za lidovce v letech 1945–1946